Енбе́к (, до 2005 г. — Трудово́е) — село в Аккольском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Енбекского сельского округа. Код КАТО — 113253100.

География 
Село расположено возле озера Жарлыколь, в южной части района, на расстоянии примерно 13 километров (по прямой) к югу от административного центра района — города Акколь.

Абсолютная высота — 361 метров над уровнем моря.

Климат холодно-умеренный, с хорошей влажностью. Среднегодовая температура воздуха отрицательная и составляет около -3,4°С. Среднемесячная температура воздуха в июле достигает +19,5°С. Среднемесячная температура января составляет около −15,1°С. Среднегодовое количество осадков составляет около 400 мм. Основная часть осадков выпадает в период с июня по август.

Ближайшие населённые пункты: село Табигат — на западе, город Акколь — на севере, село Мыктыколь — на юго-востоке.

Восточнее села проходят Трансказахстанская железнодорожная магистраль и автодорога республиканского значения — А-1 (Астана — Петропавловск).

Население 
В 1989 году население села составляло 1351 человек (из них русские — 38 %, немцы — 26 %, казахи — 23 %).

В 1999 году население села составляло 1123 человека (550 мужчин и 573 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 925 человек (443 мужчины и 482 женщины).

Улицы 

 ул. Абая Кунанбаева
 ул. Бейбитшилик
 ул. Нурмагамбетова
 ул. Студенттер
 ул. Торежанова
 ул. Тын игерушилер

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты, основанные в 1912 году
Переименованные населённые пункты Казахстана
Населённые пункты Аккольского района